Godeanu este un toponimic românesc, ce se poate referi la,

Localități 

 Comuna Godeanu, una din cele 59 de comune ale județul Mehedinți;
 Satul Godeanu, alături de satele Marga, Păunești și Șiroca, unul din cele patru localități ale comunei omonime.

 Satul Godeanu, județul Mehedinți, este o localitate în județul Mehedinți, Oltenia, România din cadrul comunei Obârșia-Cloșani.

Munți 

 Munții Godeanu, grup montan estic al Carpaților Meridionali, având Vârful Gugu, cel mai înalt pisc al lor (2.291 m).

Râuri 

 Râul Godeanu, cunoscut și sub numele de Râul Godeanu, Cerna, afluentul cel mai însemnat al râului Valea lui Iovan, situat în județul Gorj;
 Râul Godeanu, este un curs de apă, afluent al râului Dobrețu, județul Olt.
 Râul Orăștie, cunoscut în partea cursului său superior ca Râul Godeanu (Orăștie), situat în județul Hunedoara.

Dezambiguizare
Toponime românești